

Patronyme
 Jos Smolders, (1941- ),  est un footballeur belge.
 Michel Smolders, (1929- ), est un sculpteur belge.
 Olivier Smolders, (1956- ),  est un cinéaste belge.
 Théodore Smolders, (1809-1899), était un avocat belge.
 Tim Smolders, (1980- ), est un footballeur belge.

Autre
 10983 Smolders : astéroïde

Homonymie
Homonymie de patronyme